Овочеве — село, Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Овочеве — селище, Донецька область, Амвросіївський район

 Овочеве — колишнє селище в Сакському районі Автономної Республіки Крим